Sezona Formule 1 2010 je enainšestdeseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 13. marca 2010 z dirko za , končala pa 14. novembra 2010 s sedemnajsto dirko sezone za . Dirkaški naslov je osvojil Nemec Sebastian Vettel, moštvenega pa Red Bull.

Dirkači in moštva 

|-
|rowspan="2"|  Vodafone McLaren Mercedes
!rowspan="2"| McLaren
|rowspan="2"| MP4-25
|rowspan="2"| Mercedes FO 108X
|rowspan="2" style="text-align:center;"| 
|align="center"| 1
|  Jenson Button
|rowspan="2"|  Gary Paffett
|-
|align="center"| 2
|  Lewis Hamilton
|-
|rowspan="2"|  Mercedes Grand Prix Petronas
!rowspan="2"| Mercedes
|rowspan="2"| MGP W01
|rowspan="2"| Mercedes FO 108X
|rowspan="2" style="text-align:center;"| 
|align="center"| 3
|  Michael Schumacher
|rowspan="2"|  Nick Heidfeld
|-
|align="center"| 4
|  Nico Rosberg
|-
|rowspan="2"|  Red Bull Racing
!rowspan="2"| Red Bull
|rowspan="2"| RB6
|rowspan="2"| Renault RS27-2010
|rowspan="2" style="text-align:center;"| 
|align="center"| 5
|  Sebastian Vettel
|rowspan="2"|  Brendon Hartley Daniel Ricciardo
|-
|align="center"| 6
|  Mark Webber
|-
|rowspan="2"|  Scuderia Ferrari Marlboro
!rowspan="2"| Ferrari
|rowspan="2"| F10
|rowspan="2"| Ferrari 056
|rowspan="2" style="text-align:center;"| 
|align="center"| 7
|  Felipe Massa
|rowspan="2"|  Luca Badoer Giancarlo Fisichella Marc Gené
|-
|align="center"| 8
|  Fernando Alonso
|-
|rowspan="2"|  AT&T Williams
!rowspan="2"| Williams
|rowspan="2"| FW32
|rowspan="2"| Cosworth CA2010
|rowspan="2" style="text-align:center;"| 
|align="center"| 9
|  Rubens Barrichello
|rowspan="2"|  Valtteri Bottas
|-
|align="center"| 10
|  Nico Hülkenberg
|-
|rowspan="2"|  Renault F1 Team
!rowspan="2"| Renault
|rowspan="2"| R30
|rowspan="2"| Renault RS27-2010
|rowspan="2" style="text-align:center;"| 
|align="center"| 11
|  Robert Kubica
|rowspan="2"|  Ho-Pin Tung  Jan Charouz Jérôme d'Ambrosio
|-
|align="center"| 12
|  Vitalij Petrov
|-
|rowspan="2"|  Force India F1 Team
!rowspan="2"| Force India
|rowspan="2"| VJM03
|rowspan="2"| Mercedes FO 108X
|rowspan="2" style="text-align:center;"| 
|align="center"| 14
|  Adrian Sutil
|rowspan="2"|  Paul di Resta
|-
|align="center"| 15
|  Vitantonio Liuzzi
|-
|rowspan="2"|  Scuderia Toro Rosso
!rowspan="2"| Toro Rosso
|rowspan="2"| STR5
|rowspan="2"| Ferrari 056
|rowspan="2" style="text-align:center;"| 
|align="center"| 16
|  Sébastien Buemi
|rowspan="2"|  Brendon Hartley Daniel Ricciardo
|-
|align="center"| 17
|  Jaime Alguersuari
|-
|rowspan="2"|  Lotus F1 Racing
!rowspan="2"| Lotus
|rowspan="2"| T127
|rowspan="2"| Cosworth CA2010 
|rowspan="2" style="text-align:center;"| 
|align="center"| 18
|  Jarno Trulli
|rowspan="2"|  Fairuz Fauzy
|-
|align="center"| 19
|  Heikki Kovalainen
|-
|rowspan="4"|  Hispania Racing F1 Team
!rowspan="4"| HRT
|rowspan="4"| F110
|rowspan="4"| Cosworth CA2010
|rowspan="4" style="text-align:center;"| 
|align="center" rowspan="3"| 20
|  Karun Čandok
|rowspan="4"|  Christian Klien Sakon Jamamoto
|-
|  Sakon Jamamoto
|-
|  Christian Klien
|-
|align="center"| 21
|  Bruno Senna
|-
|rowspan="3"|  BMW Sauber F1 Team
!rowspan="3"| BMW Sauber
|rowspan="3"| C29
|rowspan="3"| Ferrari 056
|rowspan="3" style="text-align:center;"| 
|align="center" rowspan="2"| 22
|  Pedro de la Rosa
|rowspan="3"|  neznano 
|-
|  Nick Heidfeld
|-
|align="center"| 23
|  Kamui Kobajaši
|-
|rowspan="2"|  Virgin Racing
!rowspan="2"| Virgin
|rowspan="2"| VR-01
|rowspan="2"| Cosworth CA2010
|rowspan="2" style="text-align:center;"| 
|align="center"| 24
|  Timo Glock
|rowspan="2"|  Andy Soucek Luiz Razia
|-
|align="center"| 25
|  Lucas di Grassi
|}

Spremembe

Pravila 
 Dolivanje goriva med dirko je ponovno prepovedano, prvič po .
 Formula One Management bo nudil finančno podporo novim moštvom v obliki milijona 6,8 € skupaj z brezplačnim prevozom dveh šasij in 10,000 kg tovora na vsako dirko.
 Združenje moštev FOTA se je odločilo, da nobeno moštvo ne bo uporabljalo sistema KERS, kljub temu da je uradno dovoljen.
 Minimalna teža dirkalnika je zvišana s 605 kg na 620 kg.
 Največje dovoljeno število dirkalnikov na posamezni dirki je zvišano s 24 na 26.
 Sistem kvalifikacij je spremenjen glede za večje število dirkačev. V prvem in drugem delu kvalifikacij zdaj odpade po sedem najpočasnejših dirkačev, deset pa jih še vedno sodeluje v finalnem tretjem delu, v katerem dirkalniki nastopajo z minimalno še potrebno količino goriva.
 Deset dirkačev, ki se uvrstijo v finalni del kvalifikacij, mora začeti dirko s pnevmatikami, ki so jih uporabljali v zadnjem delu kvalifikacij. Le v primeru, da je katera od pnevmatik poškodovana, lahko zaprosijo za menjavo.
 Pokrovi koles, ki so bili v uporabi od sezone 2006, so zdaj prepovedani.
 Širina prednjih koles je zmanjšana z 270 mm na 245 mm za zagotovitev uravnoteženosti dirkalnika.
 Za znižanje stroškov moštev, je omejeno število aerodinamičnih nadgradenj dirkalnika na sezono, še vedno velja prepoved testiranj med sezono, omejena je ekipa posameznega moštva na dirki in v poletnem premoru se delo v tovarnah popolnoma ustavi.
 Moštva morajo homologirati posamezne dele dirkalnika kar pomeni, da med sezono moštva ne smejo spreminjati delov dirkalnika brez odobritve FIA zaradi varnosti.
 Zaradi povečanja števila moštev velja nov sistem točkovanja, ki podeljuje prvenstvene točke prvim desetim dirkačem.
 Spremenjen je sistem določanja komisarjev dirk. Namesto krožnega sistema so zdaj izbrani iz manjše množice stalnih komisarjev, na katerem je tudi več nekdanjih dirkačev.
 Zmanjšano je število kompletov pnevmatik na dirkača na dirkaški konec tedna iz štirinajst na enajst . Tri komplete mora vsak dirkač po koncu prostih treningov vrniti.
 Pogodba Concorde dovoljuje, da moštva izpustijo tri dirke sezone brez, da bi bile izključene iz prvenstva, toda FIA je naznanila, da bo kaznovala vsako izpuščeno dirko.
 Moštva lahko ponovno na petkovih prostih treningih uporabijo tretje dirkače.
 Garaže bodo enako velike za vse, zaradi večjega števila moštev.
 Prepovedani so grelci pnevmatik.
 Prepovedana je kakršna koli avtomatika za dviganje dirkalnikov ob postanih.
 Moštvo lahko da dirkaču znak za speljevanje iz boksov šele, ko je dvajset-metrski pas ob boksih prost.

Moštva 
 US F1 Team, Campos Meta in Manor Grand Prix se bila junija 2009 izbrana kot tri nova moštva za sezono 2010. Manor Grand Prix se je zaradi sponzorske pogodbe preimenoval v Virgin Racing, Campos Meta v Hispania Racing, US F1 Team pa je tik pred začetkom prvenstva sporočil, da nima pripravljenega dirkalnika, zato ne sodeluje v prvenstvu.
 BMW Sauber  je julija 2009 napovedal izstop iz Formule 1 po končani sezoni. Konec novembra 2009 je ekipo odkupil nazaj prvotni lastnik Peter Sauber. FIA je decembra 2009 sprejela ekipo v prvenstvo pod imenom BMW Sauber, nastopali so s Ferrarijevimi motorji.
 Lotus Racing je po napovedi izstopa BMW Sauberja s strani FIA dobil prosto mesto, moštvo vodita Tony Fernandes in Mike Gascoyne, s finančno podporo malezijske vlade.
 Toyota je novembra 2009 zaradi gospodarske krize napovedala izstop iz Formule 1. Napovedala je tudi, da ekipe ne bo prodala, zato je njeno mesto v Formuli 1 dobil Sauber.
 Scuderia Toro Rosso po triletnem prehodnem obdobju v sezoni 2010 postaja samostojen konstruktor.
 Brawn GP se je novembra 2009 uradno preimenoval v Mercedes Grand Prix za sezono 2010 po mesecih špekulacij, da se končuje petnajstletno Mercedesovo partnerstvo z moštvom McLaren, z Mercedesovim odkupom 75,1% deleža Brawna.
 Renault je bil decembra 2009 prodan novemu lastniku. Moštvo sta kupila luksemburški investicijski bančnik Gerard Lopez in njegova investicijska družba Genii Capital. Renault je zadržal 25% delež, moštvo pa je še naprej nastopalo pod enakim imenom.

Dirkači 
Menjava moštva
 Fernando Alonso je zapustil Renault in se pred sezono 2010 preselil k Ferrariju, kjer je nadomestil Kimija Räikkönena. Alonso je podpisal triletno pogodbo do sezone 2012, z možnostjo podaljšanja še za štiri leta.
 Rubens Barrichello je zapustil Brawn in se pred sezono 2010 preselil k Williamsu.
 Jenson Button je zapustil Brawn in se preselil k McLarnu, po tem ko se ni uspel dogovoriti z moštvom Mercedes GP, ki je odkupilo Brawn. To pomeni da bosta v McLarnu dirkala dva zadnja svetovna prvaka, kar se je zgodilo prvič po paru Ayrton Senna in Alain Prost v .
 Timo Glock je zapustil Toyota Racing, ki se je umaknila iz Formule 1, in se preselil k Virgin Racingu.
 Kamui Kobajaši, ki je v sezoni 2009 na dveh dirkah zamenjal poškodovanega Glocka v Toyoti, se je preselil k ponovno aktivnem moštvu Sauberu.
 Heikki Kovalainen je zapustil McLaren in se pred sezono 2010 preselil k novem moštvu Lotus Racing.
 Robert Kubica je zapustil BMW Sauber in se pred sezono 2010 preselil k Renaultu, kjer je nadomestil Alonsa.
 Nico Rosberg je zapustil Williams in se pred sezono 2010 preselil k Mercedesu.
 Jarno Trulli je zapustil Toyoto in se pred sezono 2010 preselil k Lotus Racing.

Vstop v Formulo 1
 Karun Čandok se je pred sezono 2010 pridružil novem moštvu Hispania Racing kot drugi indijski dirkač v Formuli 1 po Narainu Kartikejanu.
 Lucas di Grassi se je pred sezono 2010 pridružil novem moštvu Virgin Racing.
 Nico Hülkenberg se je pred sezono 2010 pridružil moštvu Williams.
 Vitalij Petrov se je pred sezono 2010 pridružil moštvu Renault kot sploh prvi ruski dirkač v Formuli 1.
 Bruno Senna, nečak trikratnega prvaka Formule 1 Ayrtona Senne, se je pred sezono 2010 pridružil novem moštvu Hispania Racing.

Odhod iz Formule 1
 Giancarlo Fisichella je postal Ferrarijev nadomestni in testni dirkač, po tem ko se zapustil moštvo Force India in prestopil v Ferrari v drugi polovici . Ni mu uspelo dobiti sedeža v Formuli 1, zato nastopa v seriji Le Mans Series.
 Nick Heidfeld je postal testni dirkač moštva Mercedes GP, po tem ko mu ni uspelo dobiti sedeža v Formuli 1.
 Kazuki Nakadžima se je moral posloviti od Williamsa, podpisal je sicer za potencialno novo moštvo Stefan Grand Prix, ki pa ni bilo sprejeto v prvenstvo.
 Kimi Räikkönen je bi v igri za sedež pri McLarnu, toda pogajanja niso bila uspešna, zato si je vzel leto premora od Formule 1. Namesto tega kot član moštva Citroën Junior Team nastopa v Svetovnem prvenstvu v reliju.
 Romain Grosjean je bil v igri za sedež drugega dirkača pri Renaultu, toda izbran je bil Petrov.

Vrnitev v Formulo 1
 Pedro de la Rosa se vrača v Formulo 1 v moštvu Sauber, pred tem je bil testni dirkač moštva McLaren. Vrača se po treh letih, zadnjič je dirkal v drugi polovici .
 Michael Schumacher, sedemkratni prvak Formule 1, je uradno pogodbo z Mercedesom podpisal decembra 2009, s čimer se po treh letih vrača v Formulo 1. Schumacher se je želel vrniti že v  ob poškodbi Felipeja Masse, toda poškodba vratu, ki jo je utrpel v nesreči z motorjem, mu je vrnitev preprečila.

Menjave med sezono
 Nick Heidfeld je od dirke za  zamenjal Pedra de la Rosa v moštvu Sauber.
 Sakon Jamamoto je na dirki za  zamenjal Bruna Senno v moštvu Hispania Racing, od naslednje dirke za  pa je Jamamoto zamenjal Karuna Čandoka.

Dirke 
 Velika nagrada Bahrajna je potekala na delno spremenjeni konfiguraciji dirkališča Bahrain International Circuit, ki je namenjena vzdržljivostnim dirkam. Dodaten del steze, ki je dolg 900 m, se začne za četrtim ovinkom in priključi stari konfiguraciji steze pred začetkom petega ovinka. S tem se dolžina steze poveča s 5,412 km na 6,299 km, kar pomeni drugo najdaljšo stezo na koledarju Formule 1, za Spa-Francorchampsom.
 Velika nagrada Velike Britanije bi morala potekati na dirkališču Donington Park, namesto na v zadnjih letih običajnem dirkališču Silverstone Circuit, toda 23. oktobra 2009 so lastniki dirkališča Donington Park priznali, da jim finančnega načrta za pronovo dirkališča ni uspelo uresničiti. Po pogajanjih z Berniejem Ecclestonom, so se upravljavci dirkališča Silverstone dogovorili, da bo dirka za Veliko nagrado Velike Britanije še vsaj sedem let potekala na njihovem dirkališču. Dirka bo potekala na novi 700 m daljši konfiguraciji dirkališča.
 Velika nagrada Kanade se vrača na koledar Formule 1 po enoletni odsotnosti.
 Velika nagrada Japonske bi morala potekati na dirkališču Fuji Speedway, po dogovoru o rotaciji z dirkališčem Suzuka Circuit. Toda lastnica dirkališča Fuji,Toyota, se je po izstopu svojega moštva iz Formule 1 odpovedala tudi dirki zaradi recesije.
 Velika nagrada Koreje je nova dirka na koledarju Formule 1, ki bo potekala v organizaciji Južne Koreje na Korejskem mednarodnem dirkališču v Jeongamu.

Rezultati

Velike nagrade 

|-
! 1
|  Bahrajn
| Bahrain
| 14. marec
|  Sebastian Vettel
|  Fernando Alonso
|  Fernando Alonso
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 2
|  Avstralija
| Albert Park
| 28. marec
|  Sebastian Vettel
|  Mark Webber
|  Jenson Button
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 3
|  Malezija
| Sepang
| 4. april
|  Mark Webber
|  Mark Webber
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 4
|  Kitajska
| Shanghai
| 18. april
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  Jenson Button
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 5
|  Španija
| Catalunya
| 9. maj
|  Mark Webber
|  Lewis Hamilton
|  Mark Webber
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 6
|  Monako
| Monako
| 16. maj
|  Mark Webber
|  Sebastian Vettel
|  Mark Webber
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 7
|  Turčija
| Istanbul
| 30. maj
|  Mark Webber
|  Vitalij Petrov
|  Lewis Hamilton
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 8
|  Kanada
| Montreal
| 13. junij
|  Lewis Hamilton
|  Robert Kubica
|  Lewis Hamilton
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 9
|  Evropa
| Valencia
| 27. junij
|  Sebastian Vettel
|  Jenson Button
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 10
|  V. Britanija
| Silverstone
| 11. julij
|  Sebastian Vettel
|  Fernando Alonso
|  Mark Webber
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 11
|  Nemčija
| Hockenheimring
| 25. julij
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Fernando Alonso
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 12
|  Madžarska
| Hungaroring
| 1. avgust
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Mark Webber
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 13
|  Belgija
| Spa
| 29. avgust
|  Mark Webber
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 14
|  Italija
| Monza
| 12. september
|  Fernando Alonso
|  Fernando Alonso  
|  Fernando Alonso
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 15
|  Singapur
| Marina Bay
| 26. september
|  Fernando Alonso
|  Fernando Alonso  
|  Fernando Alonso
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 16
|  Japonska
| Suzuka
| 3. oktober
|  Sebastian Vettel
|  Mark Webber
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 17
|  Koreja
| Jeongam 
| 17. oktober
|  Sebastian Vettel
|  Fernando Alonso  
|  Fernando Alonso
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 18
|  Brazilija
| Interlagos 
| 7. november
|  Nico Hülkenberg
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 19
|  Abu Dabi
| Yas Marina
| 14. november
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|}

Dirkaško prvenstvo 

 †: Dirkač je odstopil, toda ker je končal preko 90% razdalje dirke, je bil uvrščen.

Konstruktorsko prvenstvo 

 †: Dirkač je odstopil, toda ker je končal preko  90% razdalje dirke, je bil uvrščen.

Sklici in viri 

2010
2010 v športu